Хоми́нский — польская фамилия.

Известные носители 
 Хоминский, Александр Станиславович (1859—1936) — государственный и общественный деятель, депутат Государственной Думы.
 Хоминский, Артур Сигизмундович (1888—?) — русский поэт и прозаик.
 Хоминский, Людвиг Александрович (1890—1958) — селекционер, государственный и общественный деятель, депутат польского Сейма.
 Хоминский, Станислав Фаддеевич (1807—1886) — российский военный и государственный деятель. Вологодский губернатор (1861—1878).
 Хоминский, Франциск Ксаверий (ок. 1740 — 1809) — государственный деятель Великого княжества Литовского и Российской империи, барский конфедерат, поэт и переводчик.